Nottoway désigne :

 Le nottoway, une langue parlée par des Amérindiens, les Nottoways.

 Nottoway, ville située en Virginie ;
 Le comté de Nottoway, en Virginie ;
 La plantation de Nottoway en Louisiane.